

De Weere est le nom de deux localités de la Hollande-Septentrionale : 
 De Weere, hameau de la commune de Niedorp
 De Weere, village de la commune d'Opmeer